NGC 6726 (другое обозначение — ESO 396-N13) — отражательная туманность в созвездии Южной Короны.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6726
Южная Корона (созвездие)
Отражательные туманности